Hardhof ist der Name folgender Orte:

In Baden-Württemberg:
 Hardhof (Mosbach), Stadtteil der Stadt Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis

In Bayern:
 Hardhof (Burghaslach), Ortsteil des Marktes Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Hardhof (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Hardhof (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth
 Hardhof (Röckingen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Röckingen, Landkreis Ansbach

Hardhof hat außerdem noch folgende weitere Bedeutungen:
 Bezeichnung eines Ortes des ehemaligen Bezirksamts Ettlingen.
 Name eines Haltepunkts an der Zenngrundbahn von Siegelsdorf nach Markt Erlbach.

Siehe auch:
 Harthof
 Hardthof